Китайський Тайбей на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли шістдесят вісім спортсменів у вісімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Китайський Тайбей на сайті МОК   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020